Соревнования по стрельбе на летних Олимпийских играх 1992 года проходили в Барселоне с 26 июля по 2 августа.

407 спортсменов (290 мужчин и 117 женщин) разыграли 13 комплектов наград. Мужчины соревновались в 7 видах, женщины — в 4, а две дисциплины стендовой стрельбы (трап и скит) были открытыми, т. е. в них могли участвовать как мужчины, так и женщины.

Успешнее всего выступили представители Объединённой команды, «наследницы» сборной СССР. Стрелки Объединённой команды выиграли 8 медалей, в т. ч. 5 золотых. Марина Логвиненко выиграла оба золота в стрельбе из пистолета у женщин.

Самый юный участник соревнований 16-летний белорус Константин Лукашик сенсационно победил в стрельбе из пистолета на 50 метров. 58-летний швед Рагнар Сканокер, чемпион Олимпийских игр ещё 1972 года в этом виде, в Барселоне выиграл бронзу.

Призёры

Мужчины

Женщины

Открытые дисциплины — стендовая стрельба

Результаты по странам

Пулевая стрельба 

Австрия, Испания, Словения — по разу занимали 6 место (1 очко).

Стендовая стрельба

Результаты

Мужчины

Пневматическая винтовка

Движущаяся мишень «бегущий кабан»

Пневматический пистолет

Произвольная винтовка 3 положения

Произвольный пистолет

Произвольная винтовка лёжа

Скоростной пистолет

Женщины

Пневматическая винтовка

Пневматический пистолет

Произвольная винтовка 3 положения

Спортивный пистолет

Стендовая стрельба

Трап

Скит

Ссылки 
 Стрельба на летних Олимпийских играх 1992 года  

Стрельба
Стрелковый спорт в Испании